Tabaré (poesia épica) — obra maior do poeta uruguaio Juan Zorrilla de San Martín
Tabaré Vázquez (1940) — médico e político uruguaio
Tabaré Viudez (1989) — futebolista uruguaio

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de esportes
Desambiguações de artes